Sonic boom peut faire référence à :
 un bang supersonique (en anglais )

Jeux vidéo 

 , jeu vidéo développé et édité par Sega sorti en 1987 sur borne d'arcade ;
 , jeu vidéo d'action-aventure édité par Sega sorti le .

Série télévisée d'animation 

 , série télévisée d'animation produite par  diffusée depuis le  sur .

Musique

Artiste 

 , groupe de rock britannique ;
 , nom de scène de , musicien britannique (Spacemen 3, Spectrum, EAR).

Chanson 

 , chanson du groupe de rock  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album musical de  sorti le  ;
 , album musical de  sorti le .

Voir aussi